Amazunculus är ett släkte av tvåvingar. Amazunculus ingår i familjen ögonflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ögonflugor
Amazunculus